Андре́й Ю́рьевич Ле́нский (, Мурманская область — , ) — российский журналист и переводчик, сценарист компьютерных игр, основатель и главный редактор журнала «Лучшие компьютерные игры» (журналистский псевдоним — Ричард Псмит). Участник ролевого движения, стоявший у его истоков, наряду с другими известными персонами. Игрок «Что? Где? Когда?», капитан команды «ЛКИ». Участник «Своей игры». Увлекался подводной съёмкой. Отец трёх дочерей.

Биография 
Окончил среднюю школу № 875 в Москве. Одним из его любимых учителей был историк — А. А. Венедиктов, позднее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Перешёл в математическую спецшколу № 179, после окончания которой учился на факультете ВМК МГУ.

Скончался в возрасте 38 лет после непродолжительной тяжёлой болезни.
6 марта 2010 года похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

Журналистика 
Создатель и главный редактор (с декабря 2002 года) журнала «Лучшие компьютерные игры», перед смертью успел выпустить его юбилейный сотый номер. Автор более 360 статей в этом журнале: по компьютерным и иным играм, теории игрового процесса, фантастике и мифическим персонажам, истории (частично под псевдонимом Ричард Псмит). Также неоднократно публиковался в журналах «Игромания» и «Мир фантастики». 16 мая 2010 посмертно награждён призом от индустрии на КРИ 2010. Редактор и автор журнала по ролевым играм «Magister Ludi» (выходил в 2001—2005 годах). В 1994—1996 годах издавал, совместно с Сергеем Яковлевым, фэнзин «PAL 1».

Литературная деятельность 
Автор целого ряда юмористических произведений по мотивам произведений Толкина, в том числе мюзиклов «Несуны» (в соавторстве с Олегом Леденёвым и Александром Балаевым) и «Одна башня» (в соавторстве с Олегом Леденёвым). Написал (частично в соавторстве с Виктором Карасёвым) цикл рассказов в стиле фэнтези о приключениях специалиста-кладоискателя. В последний год жизни работал (совместно с Анной Рогозиной) над историческим романом о России времени декабристов.

Совместно с Олегом Леденевым перевел на русский язык «Хоббит», а также вторую и третью части «Властелина колец» Толкина (перевод остался неопубликованным). Переводчик на русский язык произведений Ричарда Кнаака «Огненный Дракон» и «Страна-за-пеленой», выпущенных издательством АСТ (М., 2000; 2002). Переводчик нескольких десятков компьютерных игр для «Нивала» и «Буки».

Ролевые игры 
Организатор (главный мастер) больших полевых ролевых игр «Кринн-95», «Кринн-96» (по миру Dragonlance), «Эления» (1997, по миру одноименного фэнтези-цикла Дэвида Эддингса), «1001 ночь, или Аль Кадим» (1997), «Фаэрские войны» (1998, по авторской версии сказочной Европы, разрабатывавшейся также для настольных ролевых игр и многопользовательских сетевых игр), а также целого ряда более камерных ролевых игр живого действия. Мастерская команда Андрея Ленского при его активном участии проводила также две большие игры по циклу произведений Роберта Джордана, «Колесо времён — 1998» и «Колесо времён — 2002».

Автор книги «Ролевые игры живого действия», отрывки из которой публиковались в журнале «Игромания» (№ 47—50 за 2001 год), и ознакомительной статьи «Что такое ролевые игры?», публиковавшейся в журнале «Водоворот» (№ 1 за 1999 год). Автор многочисленных оригинальных разработок в области игровых технологий и теории игроделания, обсуждавшихся на организованном им Московском семинаре по теории игрового процесса в 2001—2002 годах. В 1992—2001 годах активный участник Зиланткона, автор многочисленных докладов. Редактор (совместно с Ниной Белявской) русского перевода «Руководства игрока» () популярной настольной ролевой игры  (М.: АСТ; Астрель, 2006). При его участии в соответствии с этим переводом приведена терминология в официальной русификации Neverwinter Nights II. Один из первых участников деятельности ассоциации RPGA в России. Главный разработчик настольной ролевой системы «Альфрика» (по миру сказочной Европы) на основе D20 System.

На начальном этапе (в 1997 году) принимал участие в разработке первого полностью русскоязычного MUD — RMUD Мир Трех Лун. В последние годы жизни разрабатывал свой MUD по Альфрике. После смерти Ленского на форуме ЛКИ было заявлено о продолжении разработки, о чём на данный момент информации нет.

«Что? Где? Когда?» 
В спортивном «Что? Где? Когда?» играл за команды «Малый шлем» (кап. Д. Белявский), «СПС» (кап. И. Бер), «Игромания» (кап. Анна Майсюк), с 2005 года — капитан команды «ЛКИ-Игромания», современное название — «ЛКИ». Наивысшее достижение — 2—3 места на чемпионате России 2009 года. С 1 января 2006 года команда «ЛКИ» постоянно входила в первую десятку рейтинга МАК, 1 марта 2010 года поднялась на второе место. Организатор кубка тематических эрудит-квартетов по фантастике от журналов «Лучшие компьютерные игры» и «Мир фантастики» в 2007—2008 годах и Кубка ЛКИ по «Что? Где? Когда?» (2009). В составе московской команды «Немчиновка» (кап. Анна Майсюк) выиграл первый супермарафон по «Что? Где? Когда?» (Одесса, 19—20 апреля 2002 года).

Примечания

Ссылки 
 
 Домашняя страница
 Мюзикл «Несуны»
 Мюзикл «Одна Башня»
 Рассказы «Работа по специальности» и «Страж» из цикла «Кладоискатель»
 «Песни Джасина Натаэля» (по мотивам Роберта Джордана), аккорды Е. Якимовой
 «Курс молодого переводчика (для начинающего переводчика художественных текстов и компьютерных игр с английского)» на сайте «Ролемансер»
 Указатель статей в «Лучших компьютерных играх»
 Журнал «Magister Ludi»
 Фэнзин «PAL 1»
 Заметки на Сайте свободных игровых коммуникаций «Александр VI»
 «Вселенная Майлза и ролевые игры» (доклад на Форконе-2002)
 «Знатоки и ролевики» (статья на сайте «Орк-клуб»)
 «Типовые легенды начинающего игрока» (статья в «PAL1» № 2)
 Заклинания Эйкина Одноухого (разработка для AD&D второй редакции, 1994)
 Вопросы Андрея Ленского в интернет-базе вопросов «Что? Где? Когда?»
 Андрей Ленский. «Апология Сапковского»
 Личная карточка игрока на сайте рейтинга МАК
 Персональная страница на сайте «Анекдоты из России»
 Интервью Андрея Ленского Еве Морозовской
 Некролог на сайте ЛКИ
 Некролог на сайте «Зиланткона»

Журналисты России
Переводчики на русский язык
Переводчики с английского языка
Переводчики по алфавиту
Переводчики XX века
Переводчики XXI века
Переводчики России
Сценаристы по алфавиту
Ролевые игры
Толкинисты
Dungeons & Dragons
Главные редакторы журналов России
Редакторы по алфавиту
Редакторы XXI века
Игроки телепередачи «Своя игра»
Похороненные на Востряковском кладбище
Выпускники ВМК МГУ
Умершие от панкреатита